Vitoriensi – abitanti di Santa Vitória do Palmar
Vitoriensi – abitanti di Vitória de Santo Antão
Vitoriensi – abitanti di Vitória do Mearim
Vitoriensi – abitanti di Vitória do Xingu